Педро Моралес:
* Моралес, Педро (1942—2019) — пуэрто-риканский рестлер.
 Моралес, Педро (род. 1985) — чилийский футболист.
 Моралес Торрес, Педро (1932—2000) — чилийский футболист и тренер.
 Моралес Эрнандес, Педро Агустин (1808—1872) — президент Боливии (1871—1872).